Guntershausen (Aadorf), kern in de Zwitserse gemeente Aadorf
Guntershausen (Baunatal), kern in de Duitse gemeente Baunatal
Guntershausen bei Berg, kern in de Zwitserse gemeente Berg, kanton Thurgau